El Torneig de Poona 2022, també és conegut com a Tata Open Maharashtra 2022, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de gener i el 6 de febrer de 2022 al SDAT Tennis Stadium de Poona, Índia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022
2022 a Àsia